Нюрымсоим — топоним в России:

 Нюрымсоим (приток Итьяха) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Нюрымсоим (приток Логасьёгана) — река в Ямало-Ненецком АО.